Деланд — фамилия:

 Деланд, Бетти (1831—1882) — шведская театральная актриса.
 Деланд, Луи (1772—1823) — шведский оперный певец и балетмейстер.
 Деланд, Раймон (1825—1890) — французский драматург.
 Деланд, Сильвен (род. 1997) — французский и камерунский футболист.
 Деланд, Юсефина (1814—1890) — шведская писательница.

См. также 
 Деланда
 Деландр